«Who You Are» — дебютний студійний альбом британської поп-співачки Джессі Джей. В Британії альбом вийшов 25 лютого 2011. Станом на лютий 2012 продажі перевищили 900,000 копій.

Список пісень

Бонусні треки Платинового видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Джессі Джей
Дебютні альбоми 2011
Альбоми Island Records